ORK steht für:
 Oberflächenreinheitsklasse (Anzahl der Partikel auf einer Bezugsfläche), Maß der partikulären Verunreinigung einer Oberfläche (VDI 2083, Blatt 9.1)
 Oberrheinkonferenz, stellt den institutionellen Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Oberrheingebiet dar
 Oranienburger Kanal, Kanal im Bundesland Brandenburg
 Orca Air (ICAO-Code), ehemalige ägyptische Fluggesellschaft
 Flughafen Cork (IATA-Code), internationaler Verkehrsflughafen der Stadt Cork, Irland

Ork steht für:
 Ork, fiktive Art nichtmenschlicher Wesen
 Ork!, von diesen Figuren handelndes satirisches Fun-Rollenspiel
 Ork (Voerde), Stadtteil von Voerde am Niederrhein

ork steht für:
 Orokaiva (aufgelassener ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua-Neuguinea

ORK